Effingham County kan syfta på:

 Effingham County, Georgia
 Effingham County, Illinois